Ecuador kan avse:

 Ecuador – en republik i Sydamerika 1822/1830–
 Ecuador (film) – en norsk dokumentärfilm från 1954
 Ecuador (station) – en tunnelbanestation i tunnelbanesystemet Metro de Santiago i Santiago, Chile
 Ecuador (sång) – en sång med bland andra Adrian Rodriguez, skriven 1997 av det tyska DJ- och producentteamet Sash!
 10792 Ecuador – en asteroid i huvudbältet

Se även
 Ecuadors historia